USS Wasp (1775)
 USS Wasp (1807)
 USS Wasp (1810)
 USS Wasp (1813)
 USS Wasp (1814)
 USS Wasp (1865)
 USS Wasp (1898)
 USS Wasp (1940)
 USS Wasp (CV-18)
 USS Wasp (LHD-1)